Зайковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Зайковщина — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Зайковщина — деревня в Щучинском районе Гродненской области.